Shaughnessy ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Shaughnessy (1916–2005), britischer Autor und Filmschaffender
 Charles Shaughnessy (* 1955), britischer Schauspieler
 Conor Shaughnessy (* 1996), irischer Fußballspieler
 Dan Shaughnessy (* 1944), kanadischer Langstreckenläufer
 Dawn Shaughnessy, US-amerikanische Chemikerin
 Ed Shaughnessy (1929–2013), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Edward L. Shaughnessy (* 1952), US-amerikanischer Sinologe
 Francis Shaughnessy (1911–1982), US-amerikanisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Joe Shaughnessy (* 1992), irischer Fußballspieler
 Meghann Shaughnessy (* 1979), US-amerikanische Tennisspielerin
 Mickey Shaughnessy (1920–1985), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 O’Shaughnessy